Krusjopek är en ort i Nordmakedonien. Den ligger i den centrala delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Skopje. Krusjopek ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Krusjopek är huvudsakligen kuperad, men åt nordost är den platt.  Runt Krusjopek är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Skopje,  kilometer öster om Krusjopek. 

Runt Krusjopek är det i huvudsak tätbebyggt.  Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Saraj (kommun)